Тепелена (, , ) — город в Южной Албании в исторической области Эпир в префектуре Гирокастра, центр одноимённого округа.

История 
Неподалёку от города в 198 году до н. э. состоялась битва на Аосе.

В XVIII веке в городе правил могущественный владетель Али-паша Тепеленский.

При режиме Энвера Ходжи в окрестностях города располагался крупнейший концлагерь для противников коммунистического режима, который считался худшим по сравнению с другими лагерями.

Известные уроженцы 
 Хормовитис, Костас он же Лагумидзис (,село Хормово недалеко от Тепелена 1781- ?) известный греческий сапёр, участник Освободительной войны Греции 1821—1829 гг., спас Афинский Акрополь от полного разрушения.

Примечания 

Города Албании